Stif steht für
Sétif, algerische Provinz
Das Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), das den ÖPNV im Großraum Paris (Île-de-France) organisiert  

Siehe auch:

 Stief, Stieff, Stiff – andere Schreibungen

Abkürzung